Kudu (onderdistrict), onderdistrict in de provincie Oost-Java, Indonesië.
 Kudu (Baki), plaats in het bestuurlijke gebied Sukoharjo in de provincie Midden-Java, Indonesië.
 Kudu (Genuk), plaats in het bestuurlijke gebied Semarang in de provincie Midden-Java, Indonesië.
 Kudu (Kertosono), plaats in het bestuurlijke gebied Nganjuk in de provincie Oost-Java, Indonesië.
 Kudu (Rusland), plaats in de Russische autonome republiek Jakoetië.
 Kudu (restaurant), Saoedische fastfoodketen.
 KUDU, christelijk radiostation in Alaska.
 Kudu Records, Amerikaans jazzplatenlabel
 Koedoe: benaming van een aantal antilopen uit het geslacht Tragelaphus.